Alabama Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alabama Hill (Kalifornien) im Calaveras County, Kalifornien
 Alabama Hill (Ohio) im Perry County (Ohio)
 Alabama Hill (Washington) im Whatcom County, Washington

Alabama Hills steht für:

 Alabama Hills, Gebirgsregion in Kalifornien
 Alabama Hills (Kalifornien), Ort im Inyo County, Kalifornien
 Alabama Hills Recreation Area, Park im Inyo County, Kalifornien